De Parelloop 2004 vond plaats op zondag 28 maart 2004. Het was de zestiende editie van dit evenement. 

De wedstrijd bij de mannen werd voor de tweede maal op rij gewonnen door de Keniaan John Kibowen. Ditmaal had hij 27.59 nodig om het parcours te voltooien. Hij bleef hiermee zijn landgenoot Wilson Kigen twaalf seconden voor. Peter Kiprotich met een finishtijd van 28.24 maakte het Keniaanse podium compleet. Bij de vrouwen won de Keniaanse Hilda Kibet, die bezig is om zich tot Nederlandse te laten naturaliseren, in 33.25.

Wedstrijd 
Mannen

Vrouwen

Atletiek in 2004
2004